

Geografia 
 Roffey – comune della Francia
 Roffey – sobborgo di Horsham, nel Regno Unito

Persone 
 Bill Roffey – calciatore inglese
 Monique Roffey – scrittrice britannica naturalizzata trinidadiana